Тверца:

 Тверца — река в Тверской области Российской Федерации, левый приток Волги.
 Тверца — остановочный пункт на перегоне Дорошиха — Лихославль Октябрьской железной дороги.
 Тверца — деревня в Калининском районе Тверской области.